Kersters ist der Familienname von:
Karel Kersters (* 1938), belgischer Mikrobiologe
Willem Kersters (1929–1998), belgischer Komponist und Musiker